WSG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile Washington County di Washington, Pennsylvania (Stati Uniti d'America)